Влади́мир Кушни́р: 
 Кушнир, Владимир Григорьевич (1922—1979) — советский государственный деятель.
 Кушнир, Владимир Моисеевич (1942—2015) — советский и российский гидрофизик, учёный в области океанотехнических систем, доктор технических наук.
 Кушнир, Владимир Николаевич (1942—2015) — советский, украинский и российский тренер по боксу.